Босанац може бити:

 Босанац, становник Босне
 Босанац, презиме
 Босанац, српски народни календар (1902–1919)
 Босанац, новине које су излазиле у Дервенти (1925)

Види још 
 Босанка (вишезначна одредница)
 Босанци (вишезначна одредница)
 Босна (вишезначна одредница)
 Босанство (вишезначна одредница)
 Бошњаци (вишезначна одредница)
 Бошњаштво (вишезначна одредница)